CompactFlash
 ColdFusion
 Kanadyjskie Siły Zbrojne (ang. Canadian Forces)
 płyn mózgowo-rdzeniowy (ang. cerebrospinal fluid)
 mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis)
 Republika Środkowoafrykańska (franc. République Centrafricaine)
 Kaliforn, pierwiastek chemiczny